Mirada steht für: 
 Dodge Mirada, Automodell der Marke Dodge
 La Mirada, Stadt in Kalifornien, Vereinigte Staaten